Hesperentomon är ett släkte av urinsekter. Hesperentomon ingår i familjen Hesperentomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar
Hesperentomon